Pasco pode significar:

Pasco (Washington), cidade dos Estados Unidos;
Pasco (departamento), departamento do Peru;
Pasco (província), província do Peru;
Cerro de Pasco, cidade do Peru, capital do departamento de Pasco e da província de Pasco.
Pasco (Argentina), localidade da Argentina

Desambiguação